Эрнст Штайниц (также Штейниц, ; 13 июня 1871, Зимиановиц — 29 сентября 1928, Киль) — немецкий .

Биография 
Родился в Верхней Силезии в еврейской семье. Его отец Зигмунд Штайниц был торговцем углём, мать — Августа Коэн, у Эрнста было двое братьев. В 1890 году Штайниц начал учёбу в университете в Бреслау, в 1891—1893 годах учился в Берлинском университете, и получил докторскую степень после своего возвращения в Бреслау в 1894 году. Завершил образование в 1897 году в Техническом университете Берлин-Шарлоттенбург (ныне — Берлинский технический университет), где впоследствии был преподавателем. В 1910 году он вернулся в качестве профессора Технического университета в Бреслау, с 1918 года он был как обычным, так почетным профессором университета. С 1920 года работал профессором в Кильском университете, где проводил семинары совместно с Отто Тёплицем и Хельмутом Хассе. В 1928 году заболел неизлечимой болезнью сердца и в том же году скончался.

Был женат на Марии Штайниц (умерла во времена нацизма), в браке у них был один сын, который в период нацизма эмигрировал в Палестину.

Вклад в науку 
Основные труды посвящены теории графов и топологии.
Диссертация Штайница 1894 года была посвящена проективным конфигурациям; в ней Штайниц показал, что любое абстрактное описание структуры из трёх линий, пересекающихся в одной точке, и трёх точек на линии может быть реализовано как конфигурация прямых на евклидовой плоскости, за возможным исключением одной из линий.
Его диссертация содержит также доказательство теоремы Кёнига для двудольных графов, сформулированное в терминах конфигураций.

В 1910 году опубликовал на немецком языке работу «Алгебраическая теория поля» в Журнале Крелле, в которой исследовал свойства полей и ввёл определения ряда важных понятий, таких как характеристика кольца, совершенное поле и степень трансцендентности конечного расширения. 
Штайниц доказал, что каждое поле имеет алгебраическое замыкание. Также внёс фундаментальный вклад в теорию многогранников: в ему принадлежит названная в его честь Теорема Штайница.
Работа Штайница в этой области — «Лекции по теории многогранников с элементами топологии» () — была опубликована посмертно в 1934 году с комментариями Ханса Радемахера.

Примечания

Библиография 
 
 Rademacher, Steinitz Vorlesungen über die Theorie der Polyeder
 Steinitz Algebraische Theorie der Körper, Journal für reine und angewandte Mathematik 1910
 Steinitz Zur Theorie der Abelschen Gruppen, Jahresbericht DMV 1901
 Steinitz Zur Theorie der Moduln, Mathematische Annalen 1899

Ссылки 
 
 .
 .

Выпускники Вроцлавского университета
Преподаватели Кильского университета